«Bel-Air » puede referirse a:

 Bel Air, pueblo de Maryland.
 Bel Air, distrito de Seychelles.
 Belair, localidad de Luisiana.
 Bel Air, 5ª sección comunal de la comuna haitiana de Belle-Anse.
 Belair, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Les Irois.
 Bel-Air, barrio de Los Ángeles.
 Bel-Air, barrio de París.
 Belair, aerolínea suiza.
 Bel air, canción del grupo japonés Malice Mizer.
 Bel Air South, localidad de Maryland.
 Bel Air North, localidad de Maryland.
Chevrolet Bel Air, automóvil de turismo, producido por Chevrolet de 1949 a 1981.